Homs puede referirse a:

Lugares 
 Homs, ciudad de Siria;
 Gobernación de Homs, región siria cuya capital es la ciudad del mismo nombre.

Personas 
 Albert Homs (n. 1994), baloncestista español;
 Francesc Homs (n. 1951), economista y político español;
 Francesc Homs (n. 1969), político español;
 Joaquim Homs (1906-2003), compositor español.

Otros 
 Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS), hospital de la República Dominicana.